Четвёртая ракетка посева — Елизавета Куличкова из России — победительница турнира.

Посев 

  Варвара Флинк (Второй раунд)
  Ивана Йорович (Четвертьфинал)
  Ангелина Калинина (Второй раунд)
  Елизавета Куличкова (Титул)
  Сюй Шилинь (Второй раунд)
  Елена Остапенко (Четвертьфинал)
  Сунь Цзыюэ (Полуфинал)
  Нина Стоянович ''(Первый раунд)

<li>  Кэти Бултер (Третий раунд)
<li>  Анастасия Комардина (Четвертьфинал)
<li>  Ю Сяоди (Первый раунд)
<li>  Присцила Хон (Первый раунд)
<li>  Сара Томич (Первый раунд)
<li>  Кэтрин Стеффенсен (Второй раунд)
<li>  Фиона Ферро (Третий раунд)
<li>  Фанни Штоллар (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия